Die Liste von Leuchtfeuern an der Unterelbe enthält Leuchttürme, Richtfeuer, Molenfeuer und Quermarkenfeuer entlang dem von den Gezeiten beeinflussten Verlauf der Elbe zwischen Cuxhaven und der Staustufe Geesthacht.


Glückstadt 
Das Ober- und Unterfeuer in Glückstadt wurden 2018 durch höhere Bauwerke an gleicher Stelle ersetzt.

Siehe auch 
 Liste von Leuchttürmen in Deutschland

Weblinks

Einzelnachweise 

Unterelbe
Elbschifffahrt